Рудобельская республика может означать:
 Рудобельская партизанская республика
 Рудобельская республика (фильм)

Примечания